Contea di Cheshire o Cheshire County è la denominazione delle seguenti contee:
 Contea di Cheshire (New Hampshire) – negli Stati Uniti
 Contea di Cheshire – in Inghilterra